Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1958 rozegrano w dniach 23 czerwca – 4 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Sven Davidson /  Ulf Schmidt -  Ashley Cooper /  Neale Fraser 6–4, 6–4, 8–6

Gra podwójna kobiet 
 Maria Bueno /  Althea Gibson -  Margaret Osborne DuPont /   Margaret Varner 6–3, 7–5

Gra mieszana 
 Lorraine Coghlan /  Robert Howe -  Althea Gibson /  Kurt Nielsen, 6–3, 13–11

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców 
 Butch Buchholz

Gra pojedyncza dziewcząt 
 Sally Moore

Wimbledon według lat
1958 w tenisie ziemnym
1958 w Wielkiej Brytanii